«Locked Out of Heaven» () — песня американского певца Бруно Марса с его второго студийного альбома Unorthodox Jukebox (2012).
Сингл с песней, вышедший 1 октября 2012 года, стал крупным хитом, войдя в десятку лучших хитов многих стран мира, включая американский (№ 1 в Billboard Hot 100), канадский (№ 1 — Canadian Hot 100), британский (№ 2 — UK Singles Chart) и другие (№ 1 — Мексика, Польша, № 4 — Новая Зеландия).

История 

В цифровом варианте и на радио песня появилась 1 октября 2012 года. 20 октября 2012 года Бруно Марс впервые представил свою песню в живом исполнении во время шоу Saturday Night Live.
Во время выступления на церемонии Грэмми-2013 Бруно Марс спел песню «Locked out of Heaven» и другие (к нему присоединились Стинг, Рианна, Зигги Марли и Дамиан Марли).

Locked Out of Heaven получила положительные отзывы музыкальной критики и специализированных сайтов.
Некоторые музобозреватели сравнивали её с классическими творениями британской группы The Police, например с такими как и «Roxanne» и «Message In a Bottle».
Музыкальный стиль песни разные обозреватели определяли как фанк, новая волна, регги-рок.

В декабре 2012 года Бруно Марс со своим синглом «Locked Out of Heaven» в 4-й раз возглавил общенациональный хит-парад США Billboard Hot 100. Ранее он был на № 1 с сольными хитами «Just the Way You Are» (4 недели № 1 в сентябре — октябре 2010 года) и «Grenade» (4 недели № 1 в январе 2011 года) и ещё был совместный «Nothin' on You» (2010, где Бруно выступил как гостевая звезда у основного солиста B.o.B'). И сделал он это всего за 2 года и 10 месяцев: абсолютный рекорд для мужчин-исполнителей за последние 48 лет. Быстрее его свои 4 чарттоппера смог создать только Бобби Винтон в далёких 1962—1964-х годах (за 2 года и 6 месяцев): «Roses Are Red (My Love)» (9.6.1962, 5 недель № 1), «Blue Velvet» (1963), «There! I’ve Said it Again» (1964) и «Mr. Lonely» (12.12.1964).
Сингл пробыл на первом месте 6 недель (2 недели в 2012 году и 4 недели в 2013).
В Великобритании 24 декабря 2012 года сингл стал № 2, и возглавил хит-парады Канады и Мексики.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Ссылки 
  (более 300 млн просмотров)

Песни по алфавиту
Песни 2012 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни Бруно Марса
Песни производства Smeezingtons
Синглы 2012 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни, спродюсированные Джеффом Бхаскером